|-
|(94751)||2001 XE86|| align=right|16,2|| align=right|2,295|| align=right|0,097|| align=right|1,69|| align=right|3,477||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94752)||2001 XX86|| align=right|14,6|| align=right|2,335|| align=right|0,231|| align=right|8,64|| align=right|3,568||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94753)||2001 XE88|| align=right|16,4|| align=right|2,311|| align=right|0,107|| align=right|2,35|| align=right|3,512||MBA||14. december 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(94754)||2001 XY88|| align=right|16,9|| align=right|2,344|| align=right|0,052|| align=right|3,68|| align=right|3,588||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94755)||2001 XJ89|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,106|| align=right|8,50|| align=right|3,600||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94756)||2001 XQ89|| align=right|15,9|| align=right|2,200|| align=right|0,124|| align=right|5,33|| align=right|3,264||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94757)||2001 XT97|| align=right|14,8|| align=right|2,426|| align=right|0,172|| align=right|1,84|| align=right|3,779||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94758)||2001 XW97|| align=right|15,8|| align=right|2,254|| align=right|0,171|| align=right|2,88|| align=right|3,384||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94759)||2001 XR98|| align=right|15,8|| align=right|2,334|| align=right|0,083|| align=right|3,96|| align=right|3,565||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94760)||2001 XU98|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,147|| align=right|8,42|| align=right|3,614||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94761)||2001 XX98|| align=right|16,1|| align=right|2,157|| align=right|0,130|| align=right|3,90|| align=right|3,168||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94762)||2001 XC99|| align=right|15,3|| align=right|2,258|| align=right|0,139|| align=right|4,17|| align=right|3,392||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94763)||2001 XM99|| align=right|15,0|| align=right|2,578|| align=right|0,152|| align=right|2,40|| align=right|4,139||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94764)||2001 XQ99|| align=right|15,4|| align=right|2,227|| align=right|0,196|| align=right|2,62|| align=right|3,323||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94765)||2001 XQ100|| align=right|15,0|| align=right|2,269|| align=right|0,174|| align=right|5,84|| align=right|3,417||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94766)||2001 XU100|| align=right|15,3|| align=right|2,552|| align=right|0,164|| align=right|3,90|| align=right|4,076||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94767)||2001 XC101|| align=right|15,5|| align=right|2,247|| align=right|0,151|| align=right|4,50|| align=right|3,369||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94768)||2001 XF101|| align=right|15,7|| align=right|2,411|| align=right|0,140|| align=right|2,90|| align=right|3,743||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94769)||2001 XR101|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,208|| align=right|8,95|| align=right|3,426||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94770)||2001 XA102|| align=right|16,4|| align=right|2,259|| align=right|0,183|| align=right|3,20|| align=right|3,394||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94771)||2001 XF105|| align=right|15,3|| align=right|2,611|| align=right|0,089|| align=right|6,53|| align=right|4,219||MBA||14. december 2001||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(94772)||2001 XE107|| align=right|15,9|| align=right|2,334|| align=right|0,211|| align=right|5,04|| align=right|3,565||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94773)||2001 XF108|| align=right|15,3|| align=right|2,214|| align=right|0,053|| align=right|3,95|| align=right|3,294||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94774)||2001 XT108|| align=right|15,6|| align=right|2,248|| align=right|0,188|| align=right|6,12|| align=right|3,370||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94775)||2001 XW111|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,111|| align=right|3,57|| align=right|3,451||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94776)||2001 XR112|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,058|| align=right|6,93|| align=right|3,738||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94777)||2001 XF114|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,136|| align=right|6,70|| align=right|3,784||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94778)||2001 XQ115|| align=right|15,8|| align=right|2,411|| align=right|0,089|| align=right|8,14|| align=right|3,743||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94779)||2001 XC116|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,117|| align=right|4,44|| align=right|3,489||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94780)||2001 XJ116|| align=right|16,0|| align=right|2,326|| align=right|0,080|| align=right|6,85|| align=right|3,546||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94781)||2001 XO117|| align=right|16,5|| align=right|2,297|| align=right|0,138|| align=right|6,76|| align=right|3,480||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94782)||2001 XS117|| align=right|15,1|| align=right|2,237|| align=right|0,152|| align=right|7,60|| align=right|3,346||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94783)||2001 XK118|| align=right|14,9|| align=right|2,592|| align=right|0,057|| align=right|14,25|| align=right|4,172||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94784)||2001 XP118|| align=right|15,1|| align=right|2,260|| align=right|0,189|| align=right|6,82|| align=right|3,398||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94785)||2001 XL119|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,192|| align=right|6,38|| align=right|3,705||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94786)||2001 XM119|| align=right|15,0|| align=right|2,434|| align=right|0,169|| align=right|5,84|| align=right|3,796||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94787)||2001 XP123|| align=right|16,1|| align=right|2,343|| align=right|0,122|| align=right|3,48|| align=right|3,587||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94788)||2001 XW126|| align=right|17,7|| align=right|2,274|| align=right|0,106|| align=right|2,28|| align=right|3,430||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94789)||2001 XF130|| align=right|17,6|| align=right|2,194|| align=right|0,197|| align=right|0,61|| align=right|3,249||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94790)||2001 XZ135|| align=right|15,2|| align=right|2,572|| align=right|0,108|| align=right|7,87|| align=right|4,125||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94791)||2001 XL140|| align=right|16,9|| align=right|2,276|| align=right|0,148|| align=right|1,80|| align=right|3,433||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94792)||2001 XG143|| align=right|15,5|| align=right|2,267|| align=right|0,106|| align=right|6,71|| align=right|3,412||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94793)||2001 XC149|| align=right|15,5|| align=right|2,669|| align=right|0,138|| align=right|3,02|| align=right|4,359||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94794)||2001 XH149|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,073|| align=right|7,32|| align=right|3,619||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94795)||2001 XD154|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,145|| align=right|3,56|| align=right|3,689||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94796)||2001 XU154|| align=right|15,2|| align=right|2,327|| align=right|0,123|| align=right|4,78|| align=right|3,549||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94797)||2001 XH155|| align=right|16,0|| align=right|2,522|| align=right|0,072|| align=right|3,39|| align=right|4,004||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94798)||2001 XL155|| align=right|16,0|| align=right|2,435|| align=right|0,140|| align=right|3,46|| align=right|3,798||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94799)||2001 XO155|| align=right|15,2|| align=right|2,366|| align=right|0,060|| align=right|6,24|| align=right|3,639||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94800)||2001 XR155|| align=right|16,0|| align=right|2,541|| align=right|0,066|| align=right|2,53|| align=right|4,050||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94801)||2001 XY156|| align=right|16,7|| align=right|2,314|| align=right|0,239|| align=right|1,26|| align=right|3,518||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94802)||2001 XA158|| align=right|15,5|| align=right|2,424|| align=right|0,076|| align=right|7,21|| align=right|3,772||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94803)||2001 XB158|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,050|| align=right|7,03|| align=right|3,737||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94804)||2001 XG159|| align=right|15,9|| align=right|2,367|| align=right|0,114|| align=right|1,79|| align=right|3,642||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94805)||2001 XD160|| align=right|14,7|| align=right|2,450|| align=right|0,051|| align=right|13,62|| align=right|3,834||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94806)||2001 XS163|| align=right|15,8|| align=right|2,310|| align=right|0,171|| align=right|3,73|| align=right|3,510||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94807)||2001 XP166|| align=right|15,9|| align=right|2,416|| align=right|0,135|| align=right|3,66|| align=right|3,754||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94808)||2001 XM167|| align=right|16,3|| align=right|2,311|| align=right|0,193|| align=right|1,09|| align=right|3,512||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94809)||2001 XV167|| align=right|15,7|| align=right|2,271|| align=right|0,157|| align=right|4,03|| align=right|3,422||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94810)||2001 XU169|| align=right|16,5|| align=right|2,397|| align=right|0,121|| align=right|3,27|| align=right|3,712||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94811)||2001 XQ172|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,114|| align=right|2,92|| align=right|3,615||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94812)||2001 XC173|| align=right|15,7|| align=right|2,415|| align=right|0,105|| align=right|7,11|| align=right|3,752||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94813)||2001 XC174|| align=right|15,4|| align=right|2,229|| align=right|0,174|| align=right|4,18|| align=right|3,327||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94814)||2001 XR174|| align=right|16,9|| align=right|2,372|| align=right|0,193|| align=right|1,59|| align=right|3,652||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94815)||2001 XJ175|| align=right|17,2|| align=right|2,240|| align=right|0,164|| align=right|2,56|| align=right|3,352||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94816)||2001 XD176|| align=right|16,4|| align=right|2,536|| align=right|0,042|| align=right|2,26|| align=right|4,039||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94817)||2001 XO176|| align=right|16,1|| align=right|2,342|| align=right|0,228|| align=right|3,29|| align=right|3,582||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94818)||2001 XS176|| align=right|15,6|| align=right|2,580|| align=right|0,153|| align=right|5,32|| align=right|4,143||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94819)||2001 XF177|| align=right|15,3|| align=right|2,670|| align=right|0,051|| align=right|2,79|| align=right|4,363||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94820)||2001 XL179|| align=right|15,9|| align=right|2,421|| align=right|0,181|| align=right|1,67|| align=right|3,766||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94821)||2001 XM179|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,203|| align=right|1,27|| align=right|3,707||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94822)||2001 XC180|| align=right|16,9|| align=right|2,347|| align=right|0,167|| align=right|3,51|| align=right|3,595||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94823)||2001 XU181|| align=right|16,7|| align=right|2,377|| align=right|0,198|| align=right|1,81|| align=right|3,665||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94824)||2001 XY183|| align=right|16,1|| align=right|2,300|| align=right|0,169|| align=right|3,44|| align=right|3,488||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94825)||2001 XF185|| align=right|15,9|| align=right|2,577|| align=right|0,053|| align=right|4,18|| align=right|4,137||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94826)||2001 XJ186|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,154|| align=right|5,70|| align=right|3,667||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94827)||2001 XA190|| align=right|16,5|| align=right|2,387|| align=right|0,128|| align=right|4,62|| align=right|3,686||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94828)||2001 XG190|| align=right|16,6|| align=right|2,278|| align=right|0,155|| align=right|3,27|| align=right|3,437||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94829)||2001 XO190|| align=right|15,9|| align=right|2,405|| align=right|0,164|| align=right|1,95|| align=right|3,728||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94830)||2001 XF191|| align=right|16,7|| align=right|2,306|| align=right|0,199|| align=right|3,37|| align=right|3,502||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94831)||2001 XO191|| align=right|15,8|| align=right|2,430|| align=right|0,113|| align=right|1,36|| align=right|3,788||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94832)||2001 XG192|| align=right|15,8|| align=right|2,537|| align=right|0,156|| align=right|4,27|| align=right|4,041||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94833)||2001 XQ192|| align=right|15,2|| align=right|2,371|| align=right|0,159|| align=right|0,82|| align=right|3,650||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94834)||2001 XY193|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,166|| align=right|1,13|| align=right|3,708||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94835)||2001 XG194|| align=right|16,7|| align=right|2,312|| align=right|0,139|| align=right|3,56|| align=right|3,516||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94836)||2001 XH194|| align=right|16,7|| align=right|2,344|| align=right|0,192|| align=right|1,59|| align=right|3,587||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94837)||2001 XN194|| align=right|15,8|| align=right|2,453|| align=right|0,122|| align=right|3,12|| align=right|3,841||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94838)||2001 XU194|| align=right|15,1|| align=right|2,653|| align=right|0,109|| align=right|6,58|| align=right|4,320||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94839)||2001 XD198|| align=right|15,5|| align=right|2,280|| align=right|0,078|| align=right|6,48|| align=right|3,442||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94840)||2001 XN198|| align=right|15,9|| align=right|2,393|| align=right|0,090|| align=right|3,93|| align=right|3,702||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94841)||2001 XC199|| align=right|16,4|| align=right|2,361|| align=right|0,245|| align=right|1,25|| align=right|3,626||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94842)||2001 XG202|| align=right|15,3|| align=right|2,310|| align=right|0,140|| align=right|6,43|| align=right|3,511||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94843)||2001 XB204|| align=right|15,4|| align=right|2,367|| align=right|0,154|| align=right|5,49|| align=right|3,640||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94844)||2001 XE204|| align=right|16,0|| align=right|2,249|| align=right|0,091|| align=right|5,03|| align=right|3,372||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94845)||2001 XL204|| align=right|16,8|| align=right|2,368|| align=right|0,098|| align=right|2,94|| align=right|3,644||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94846)||2001 XN205|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,097|| align=right|5,89|| align=right|3,699||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94847)||2001 XD207|| align=right|16,1|| align=right|2,420|| align=right|0,087|| align=right|6,21|| align=right|3,765||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94848)||2001 XO207|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,063|| align=right|4,38|| align=right|3,739||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94849)||2001 XK208|| align=right|15,3|| align=right|2,354|| align=right|0,161|| align=right|5,91|| align=right|3,611||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94850)||2001 XY208|| align=right|16,3|| align=right|2,414|| align=right|0,105|| align=right|5,95|| align=right|3,751||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94851)||2001 XE209|| align=right|16,3|| align=right|2,262|| align=right|0,145|| align=right|3,80|| align=right|3,401||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94852)||2001 XJ209|| align=right|15,3|| align=right|2,340|| align=right|0,114|| align=right|4,01|| align=right|3,578||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94853)||2001 XE210|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,106|| align=right|6,58|| align=right|3,585||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94854)||2001 XP210|| align=right|16,2|| align=right|2,316|| align=right|0,105|| align=right|3,45|| align=right|3,524||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94855)||2001 XR210|| align=right|15,7|| align=right|2,444|| align=right|0,040|| align=right|5,40|| align=right|3,819||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94856)||2001 XA211|| align=right|16,7|| align=right|2,370|| align=right|0,113|| align=right|3,45|| align=right|3,647||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94857)||2001 XH211|| align=right|16,6|| align=right|2,260|| align=right|0,128|| align=right|5,12|| align=right|3,397||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94858)||2001 XC213|| align=right|15,9|| align=right|2,596|| align=right|0,138|| align=right|8,45|| align=right|4,181||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94859)||2001 XO213|| align=right|15,9|| align=right|2,443|| align=right|0,153|| align=right|5,17|| align=right|3,818||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94860)||2001 XE214|| align=right|17,2|| align=right|2,247|| align=right|0,237|| align=right|3,43|| align=right|3,367||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94861)||2001 XJ214|| align=right|16,0|| align=right|2,218|| align=right|0,096|| align=right|5,21|| align=right|3,303||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94862)||2001 XT214|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,018|| align=right|4,86|| align=right|3,698||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94863)||2001 XJ216|| align=right|16,1|| align=right|2,405|| align=right|0,158|| align=right|3,81|| align=right|3,728||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94864)||2001 XW216|| align=right|14,5|| align=right|2,778|| align=right|0,218|| align=right|10,84|| align=right|4,629||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94865)||2001 XR217|| align=right|15,7|| align=right|2,563|| align=right|0,069|| align=right|4,05|| align=right|4,102||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94866)||2001 XW217|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,182|| align=right|4,78|| align=right|3,448||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94867)||2001 XS218|| align=right|15,9|| align=right|2,358|| align=right|0,143|| align=right|2,97|| align=right|3,619||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94868)||2001 XS222|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,152|| align=right|2,74|| align=right|3,623||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94869)||2001 XR224|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,067|| align=right|6,29|| align=right|3,551||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94870)||2001 XN225|| align=right|16,4|| align=right|2,317|| align=right|0,071|| align=right|6,45|| align=right|3,526||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94871)||2001 XA226|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,171|| align=right|4,90|| align=right|3,691||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94872)||2001 XT226|| align=right|15,1|| align=right|2,632|| align=right|0,118|| align=right|15,05|| align=right|4,270||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94873)||2001 XZ232|| align=right|16,4|| align=right|2,524|| align=right|0,073|| align=right|2,37|| align=right|4,009||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94874)||2001 XH233|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,105|| align=right|5,46|| align=right|3,601||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94875)||2001 XL233|| align=right|14,8|| align=right|2,353|| align=right|0,183|| align=right|5,13|| align=right|3,608||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94876)||2001 XW233|| align=right|15,5|| align=right|2,354|| align=right|0,124|| align=right|6,04|| align=right|3,611||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94877)||2001 XO234|| align=right|16,1|| align=right|2,264|| align=right|0,078|| align=right|1,86|| align=right|3,407||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94878)||2001 XU238|| align=right|16,4|| align=right|2,247|| align=right|0,135|| align=right|5,81|| align=right|3,368||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94879)||2001 XR239|| align=right|15,9|| align=right|2,291|| align=right|0,064|| align=right|6,19|| align=right|3,467||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94880)||2001 XW241|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,165|| align=right|1,36|| align=right|3,545||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94881)||2001 XS243|| align=right|14,4|| align=right|2,732|| align=right|0,063|| align=right|11,86|| align=right|4,516||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94882)||2001 XC244|| align=right|16,1|| align=right|2,419|| align=right|0,108|| align=right|6,00|| align=right|3,762||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94883)||2001 XS248|| align=right|16,3|| align=right|2,688|| align=right|0,016|| align=right|2,92|| align=right|4,407||MBA||14. december 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(94884)||2001 XK249|| align=right|16,8|| align=right|2,351|| align=right|0,051|| align=right|3,27|| align=right|3,603||MBA||14. december 2001||Uccle||H. Boffin
|-
|(94885)||2001 XK250|| align=right|16,4|| align=right|2,285|| align=right|0,108|| align=right|2,66|| align=right|3,453||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94886)||2001 XY252|| align=right|14,8|| align=right|2,615|| align=right|0,115|| align=right|14,32|| align=right|4,229||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94887)||2001 XA254|| align=right|14,4|| align=right|2,349|| align=right|0,187|| align=right|9,86|| align=right|3,601||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94888)||2001 XM254|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,135|| align=right|6,82|| align=right|3,588||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94889)||2001 YK|| align=right|16,1|| align=right|2,175|| align=right|0,187|| align=right|3,84|| align=right|3,208||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94890)||2001 YB3|| align=right|16,1|| align=right|2,163|| align=right|0,208|| align=right|4,77|| align=right|3,180||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94891)||2001 YC5|| align=right|14,7|| align=right|2,428|| align=right|0,343|| align=right|23,33|| align=right|3,783||MBA||23. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94892)||2001 YE5|| align=right|16,1|| align=right|2,421|| align=right|0,070|| align=right|5,96|| align=right|3,766||MBA||25. december 2001||Ametlla de Mar||Ametlla de Mar
|-
|(94893)||2001 YG5|| align=right|15,9|| align=right|2,325|| align=right|0,179|| align=right|5,88|| align=right|3,544||MBA||25. december 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(94894)||2001 YC6|| align=right|16,1|| align=right|2,395|| align=right|0,210|| align=right|2,28|| align=right|3,706||MBA||17. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94895)||2001 YF7|| align=right|15,9|| align=right|2,280|| align=right|0,126|| align=right|6,59|| align=right|3,441||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94896)||2001 YZ7|| align=right|15,1|| align=right|2,292|| align=right|0,106|| align=right|5,66|| align=right|3,469||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94897)||2001 YD8|| align=right|16,1|| align=right|2,316|| align=right|0,104|| align=right|4,94|| align=right|3,524||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94898)||2001 YA11|| align=right|17,2|| align=right|2,346|| align=right|0,240|| align=right|1,29|| align=right|3,592||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94899)||2001 YN11|| align=right|17,1|| align=right|2,299|| align=right|0,212|| align=right|2,08|| align=right|3,485||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94900)||2001 YF14|| align=right|15,8|| align=right|2,249|| align=right|0,033|| align=right|5,76|| align=right|3,372||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94901)||2001 YR18|| align=right|16,5|| align=right|2,376|| align=right|0,208|| align=right|2,28|| align=right|3,662||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94902)||2001 YX18|| align=right|16,8|| align=right|2,333|| align=right|0,088|| align=right|4,15|| align=right|3,563||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94903)||2001 YP20|| align=right|15,5|| align=right|2,425|| align=right|0,094|| align=right|5,34|| align=right|3,777||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94904)||2001 YM23|| align=right|17,2|| align=right|2,420|| align=right|0,129|| align=right|1,38|| align=right|3,764||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94905)||2001 YS24|| align=right|16,4|| align=right|2,412|| align=right|0,139|| align=right|0,81|| align=right|3,745||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94906)||2001 YF26|| align=right|15,2|| align=right|2,678|| align=right|0,252|| align=right|6,88|| align=right|4,381||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94907)||2001 YC35|| align=right|15,9|| align=right|2,405|| align=right|0,046|| align=right|2,78|| align=right|3,729||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94908)||2001 YG40|| align=right|15,4|| align=right|2,333|| align=right|0,164|| align=right|4,94|| align=right|3,562||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94909)||2001 YT41|| align=right|16,4|| align=right|2,173|| align=right|0,088|| align=right|4,62|| align=right|3,204||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94910)||2001 YC47|| align=right|14,9|| align=right|2,570|| align=right|0,124|| align=right|3,47|| align=right|4,120||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94911)||2001 YQ47|| align=right|17,0|| align=right|2,219|| align=right|0,121|| align=right|1,51|| align=right|3,304||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94912)||2001 YR47|| align=right|16,3|| align=right|2,442|| align=right|0,161|| align=right|2,10|| align=right|3,816||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94913)||2001 YL48|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,188|| align=right|3,48|| align=right|3,607||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94914)||2001 YJ52|| align=right|16,3|| align=right|2,423|| align=right|0,044|| align=right|1,92|| align=right|3,772||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94915)||2001 YL57|| align=right|16,2|| align=right|2,298|| align=right|0,089|| align=right|7,43|| align=right|3,483||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94916)||2001 YQ57|| align=right|15,8|| align=right|2,394|| align=right|0,134|| align=right|1,13|| align=right|3,703||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94917)||2001 YF58|| align=right|15,7|| align=right|2,214|| align=right|0,043|| align=right|2,72|| align=right|3,294||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94918)||2001 YH60|| align=right|16,7|| align=right|2,293|| align=right|0,193|| align=right|4,78|| align=right|3,470||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94919)||2001 YO60|| align=right|15,5|| align=right|2,457|| align=right|0,072|| align=right|6,96|| align=right|3,851||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94920)||2001 YN62|| align=right|15,5|| align=right|2,351|| align=right|0,177|| align=right|5,20|| align=right|3,605||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94921)||2001 YT62|| align=right|14,9|| align=right|2,716|| align=right|0,105|| align=right|5,90|| align=right|4,475||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94922)||2001 YM63|| align=right|15,1|| align=right|2,734|| align=right|0,128|| align=right|4,30|| align=right|4,519||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94923)||2001 YA64|| align=right|16,8|| align=right|2,294|| align=right|0,196|| align=right|0,52|| align=right|3,473||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94924)||2001 YF64|| align=right|15,2|| align=right|2,233|| align=right|0,134|| align=right|4,85|| align=right|3,336||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94925)||2001 YB65|| align=right|16,1|| align=right|2,324|| align=right|0,121|| align=right|3,50|| align=right|3,543||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94926)||2001 YW66|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,152|| align=right|3,17|| align=right|3,655||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94927)||2001 YT67|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,105|| align=right|1,19|| align=right|3,465||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94928)||2001 YX70|| align=right|16,0|| align=right|2,388|| align=right|0,127|| align=right|0,87|| align=right|3,689||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94929)||2001 YA71|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,230|| align=right|2,05|| align=right|3,496||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94930)||2001 YF71|| align=right|15,0|| align=right|2,282|| align=right|0,163|| align=right|6,99|| align=right|3,446||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94931)||2001 YO72|| align=right|15,6|| align=right|2,440|| align=right|0,128|| align=right|2,49|| align=right|3,810||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94932)||2001 YJ73|| align=right|15,1|| align=right|2,241|| align=right|0,148|| align=right|5,94|| align=right|3,354||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94933)||2001 YT73|| align=right|16,4|| align=right|2,264|| align=right|0,088|| align=right|5,09|| align=right|3,407||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94934)||2001 YV73|| align=right|15,8|| align=right|2,793|| align=right|0,178|| align=right|11,20|| align=right|4,666||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94935)||2001 YY73|| align=right|15,6|| align=right|2,516|| align=right|0,056|| align=right|7,70|| align=right|3,989||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94936)||2001 YQ74|| align=right|15,5|| align=right|2,359|| align=right|0,069|| align=right|6,32|| align=right|3,622||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94937)||2001 YX77|| align=right|16,9|| align=right|2,334|| align=right|0,232|| align=right|1,21|| align=right|3,565||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94938)||2001 YE78|| align=right|15,3|| align=right|2,245|| align=right|0,186|| align=right|4,41|| align=right|3,362||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94939)||2001 YJ78|| align=right|16,6|| align=right|2,391|| align=right|0,176|| align=right|3,22|| align=right|3,698||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94940)||2001 YP78|| align=right|16,4|| align=right|2,559|| align=right|0,201|| align=right|5,86|| align=right|4,093||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94941)||2001 YU78|| align=right|16,3|| align=right|2,309|| align=right|0,102|| align=right|3,92|| align=right|3,507||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94942)||2001 YF79|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,119|| align=right|6,26|| align=right|3,504||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94943)||2001 YP81|| align=right|16,0|| align=right|2,370|| align=right|0,020|| align=right|3,91|| align=right|3,649||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94944)||2001 YH82|| align=right|16,9|| align=right|2,369|| align=right|0,183|| align=right|3,64|| align=right|3,646||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94945)||2001 YD83|| align=right|16,2|| align=right|2,367|| align=right|0,180|| align=right|2,12|| align=right|3,641||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94946)||2001 YY83|| align=right|17,1|| align=right|2,314|| align=right|0,151|| align=right|6,17|| align=right|3,520||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94947)||2001 YH85|| align=right|15,6|| align=right|2,641|| align=right|0,050|| align=right|10,42|| align=right|4,290||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94948)||2001 YJ85|| align=right|16,1|| align=right|2,518|| align=right|0,024|| align=right|2,65|| align=right|3,996||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94949)||2001 YU85|| align=right|16,9|| align=right|2,290|| align=right|0,220|| align=right|3,29|| align=right|3,464||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94950)||2001 YJ86|| align=right|16,7|| align=right|2,265|| align=right|0,067|| align=right|2,56|| align=right|3,407||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94951)||2001 YW86|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,177|| align=right|5,85|| align=right|3,723||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94952)||2001 YY86|| align=right|15,8|| align=right|2,363|| align=right|0,138|| align=right|7,16|| align=right|3,631||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94953)||2001 YQ88|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,060|| align=right|6,17|| align=right|3,580||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94954)||2001 YJ90|| align=right|14,9|| align=right|2,417|| align=right|0,154|| align=right|12,62|| align=right|3,756||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94955)||2001 YS90|| align=right|14,8|| align=right|2,308|| align=right|0,264|| align=right|23,67|| align=right|3,506||MBA||21. december 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(94956)||2001 YD92|| align=right|15,9|| align=right|2,315|| align=right|0,228|| align=right|2,68|| align=right|3,522||MBA||18. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94957)||2001 YM95|| align=right|16,5|| align=right|2,358|| align=right|0,050|| align=right|7,48|| align=right|3,620||MBA||18. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94958)||2001 YP95|| align=right|15,7|| align=right|2,333|| align=right|0,136|| align=right|6,18|| align=right|3,563||MBA||18. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94959)||2001 YH97|| align=right|15,9|| align=right|2,438|| align=right|0,135|| align=right|2,32|| align=right|3,806||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94960)||2001 YU97|| align=right|16,1|| align=right|2,451|| align=right|0,151|| align=right|3,60|| align=right|3,836||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94961)||2001 YJ101|| align=right|15,4|| align=right|2,539|| align=right|0,095|| align=right|4,82|| align=right|4,045||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94962)||2001 YJ104|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,052|| align=right|3,31|| align=right|3,641||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94963)||2001 YP104|| align=right|16,0|| align=right|2,490|| align=right|0,061|| align=right|4,04|| align=right|3,929||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94964)||2001 YU104|| align=right|16,8|| align=right|2,227|| align=right|0,199|| align=right|1,60|| align=right|3,323||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94965)||2001 YG105|| align=right|15,5|| align=right|2,528|| align=right|0,070|| align=right|4,97|| align=right|4,018||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94966)||2001 YR105|| align=right|15,9|| align=right|2,783|| align=right|0,040|| align=right|5,51|| align=right|4,643||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94967)||2001 YH106|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,014|| align=right|12,28|| align=right|4,407||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94968)||2001 YX106|| align=right|16,3|| align=right|2,268|| align=right|0,096|| align=right|8,10|| align=right|3,415||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94969)||2001 YR107|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,141|| align=right|3,41|| align=right|3,584||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94970)||2001 YY107|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,105|| align=right|3,50|| align=right|3,723||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94971)||2001 YW109|| align=right|16,1|| align=right|2,435|| align=right|0,210|| align=right|8,42|| align=right|3,799||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94972)||2001 YY109|| align=right|14,7|| align=right|2,234|| align=right|0,242|| align=right|6,58|| align=right|3,339||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94973)||2001 YQ111|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,190|| align=right|6,16|| align=right|3,625||MBA||18. december 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94974)||2001 YO112|| align=right|15,5|| align=right|2,291|| align=right|0,079|| align=right|6,29|| align=right|3,467||MBA||18. december 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94975)||2001 YP112|| align=right|15,4|| align=right|2,233|| align=right|0,154|| align=right|6,66|| align=right|3,335||MBA||18. december 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94976)||2001 YF113|| align=right|16,1|| align=right|2,428|| align=right|0,132|| align=right|7,33|| align=right|3,783||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94977)||2001 YU113|| align=right|16,8|| align=right|2,349|| align=right|0,146|| align=right|2,87|| align=right|3,600||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94978)||2001 YH114|| align=right|17,0|| align=right|2,315|| align=right|0,145|| align=right|3,11|| align=right|3,521||MBA||18. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94979)||2001 YZ114|| align=right|16,2|| align=right|2,158|| align=right|0,108|| align=right|1,99|| align=right|3,171||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94980)||2001 YN115|| align=right|14,8|| align=right|2,601|| align=right|0,118|| align=right|10,45|| align=right|4,193||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94981)||2001 YV115|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,043|| align=right|9,89|| align=right|4,332||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94982)||2001 YA116|| align=right|14,5|| align=right|2,598|| align=right|0,084|| align=right|14,00|| align=right|4,186||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94983)||2001 YR116|| align=right|16,5|| align=right|2,331|| align=right|0,119|| align=right|4,81|| align=right|3,559||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94984)||2001 YT116|| align=right|16,3|| align=right|2,374|| align=right|0,102|| align=right|3,98|| align=right|3,656||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94985)||2001 YF117|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,176|| align=right|2,80|| align=right|3,641||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94986)||2001 YE118|| align=right|15,0|| align=right|2,382|| align=right|0,151|| align=right|3,69|| align=right|3,676||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94987)||2001 YK118|| align=right|16,0|| align=right|2,349|| align=right|0,143|| align=right|3,99|| align=right|3,599||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94988)||2001 YU119|| align=right|16,9|| align=right|2,363|| align=right|0,071|| align=right|4,18|| align=right|3,631||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94989)||2001 YJ120|| align=right|16,6|| align=right|2,174|| align=right|0,116|| align=right|1,90|| align=right|3,205||MBA||20. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94990)||2001 YQ120|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,177|| align=right|3,69|| align=right|3,692||MBA||20. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94991)||2001 YC122|| align=right|15,3|| align=right|2,294|| align=right|0,137|| align=right|6,99|| align=right|3,474||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94992)||2001 YE128|| align=right|15,1|| align=right|2,310|| align=right|0,113|| align=right|4,97|| align=right|3,510||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94993)||2001 YL128|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,151|| align=right|8,24|| align=right|3,648||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94994)||2001 YM128|| align=right|16,5|| align=right|2,405|| align=right|0,130|| align=right|6,86|| align=right|3,729||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94995)||2001 YX132|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,158|| align=right|11,43|| align=right|3,575||MBA||20. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94996)||2001 YP133|| align=right|16,7|| align=right|2,392|| align=right|0,075|| align=right|2,82|| align=right|3,698||MBA||18. december 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(94997)||2001 YH137|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,135|| align=right|7,79|| align=right|3,524||MBA||22. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94998)||2001 YL138|| align=right|14,5|| align=right|2,526|| align=right|0,110|| align=right|13,03|| align=right|4,014||MBA||21. december 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(94999)||2001 YS138|| align=right|16,4|| align=right|2,679|| align=right|0,073|| align=right|1,64|| align=right|4,383||MBA||18. december 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95000)||2001 YO139|| align=right|15,5|| align=right|2,231|| align=right|0,049|| align=right|8,00|| align=right|3,332||MBA||24. december 2001||Haleakala||NEAT
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov